Афана́сий Гончаро́в: Гончаров, Афанасий Абрамович (1693—1784) — купец и промышленник, родоначальник дворянского семейства Гончаровых.
 Гончаров, Афанасий Дмитриевич (1902—1974) — советский военачальник, генерал-майор.
 Гончаров, Афанасий Николаевич (1760—1832) — российский дворянин, надворный советник, секунд-майор, кавалер ордена Святого Владимира 4-ой степени.